Der Begriff Liesdorf bezeichnet:

 den früheren deutschen Namen von Liboňov, einem Ortsteil der Gemeinde Telnice, Tschechien
 eine mittelalterliche Wüstung im heutigen Stadtgebiet von Potsdam, Brandenburg; siehe Liesdorf (Potsdam)
Siehe auch:
 Lisdorf
 Lißdorf